Austrian Holocaust Memorial Award – premio assegnato annualmente dal Servizio austriaco all'estero a chi si è particolarmente distinto per preservare e difendere la memoria della Shoah 
 Holocaust Memorial Center – memoriale a Farmington Hills nella Contea di Oakland, Michigan
 Holocaust Memorial Day – giornata di commemorazione nazionale britannica dedicata all'Olocausto e ai genocidi in Cambogia, Ruanda, Bosnia e Darfur
 United States Holocaust Memorial Museum – museo ufficiale dell'olocausto degli Stati Uniti d'America con sede nella capitale Washington
 New England Holocaust Memorial – monumento a Boston, Massachusetts